LMG ist die Abkürzung für:
 Landesmeldegesetz, Meldegesetze in den Ländern, siehe Bundesmeldegesetz#Rechtsgeschichte
 Landesmusikgymnasium Rheinland-Pfalz in Montabaur
 Lebensmittelgesetz
 Leibniz-Gymnasium (Düsseldorf), das Leibniz-Montessori-Gymnasium in Düsseldorf
 Lise-Meitner-Gesellschaft für die Gleichstellung von Frauen in den Naturwissenschaften und der Mathematik inner- und außerhalb der akademischen Laufbahn e.V. (kurz Lise-Meitner-Gesellschaft e.V.)
 Lise-Meitner-Gymnasium, nach der Kernphysikerin Lise Meitner benannte Schulen
 LM Star Autoworld, malaysischer Automobilhersteller mit dem Markennamen LMG
 Loch Maree Group, eine geologische Formation
 London Medical Gazette, (1827–1851) Medizinische Fachzeitung
 Lothar-Meyer-Gymnasium in Varel
 Ludwig-Meyn-Gymnasium in Uetersen
 Lübecker Maschinenbau Gesellschaft

lMG steht für: 
 leichtes Maschinengewehr; siehe Maschinengewehr#Modelltypen

Abkürzung